Наудм — язык гур, используемый в Того и в Гане. В Того имеется 146 тыс. носителей, из них 7,3 тыс. монолингвов. Язык тоновой, схож с языком йом. Различаются диалекты: западный, восточный и центральный наудм.

Письменность 
Письменность языка основана на латинице. Алфавит включает шесть диграфов (gw, gb, kw, kp, ny, ŋm). Для указания раздельного произношения букв над первой буквой диграфа ставится диерезис: g̈w, g̈b, n̈y, ŋ̈m.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Nawdm reda wiingan(наудм)

Языки Того
Языки гур